Трап може да се отнася за:
 Трап – град в Пенсилвания, САЩ
 Трап – град в Мериленд, САЩ
 Трап – комуна във Франция, в департамент Ивелин
 Трап, село в Република Северна Македония
 Ханс Трап – груб персонаж в черни дрехи с брада във фолклора на немскоговорещите региони на Франция – Елзас и Лотарингия
 Ернст Трап (1745 – 1818) – първият немски професор по педагогика
 Юлий Трап (1814 – 1908) – руски фармацевт и фармаколог, академик и заслужил професор
 Макс Трап (1887 – 1971) – немски композитор
 Кевин Трап (р. 1990) – германски футболист, вратар
 Трап – вид дупка, ров
 Трап – пристанищно съоръжение, преходен мостик
 Трап (морски термин) – всеки тип стационарна корабна стълба
 Трап (авиационен термин) – подвижна стълба на летище, устройство за повдигане и преминаване (качване) на пътници на борда на въздухоплавателно средство, както и за слизане от него
 Трап (санитарно-техническо оборудване) – изделие, предназначено за приемане и изпускане в канализационната мрежа от отпадъчни води от повърхността на пода, монтирано в промишлени, обществени и жилищни сгради
 Трап (музикален стил)
 Траншеен стенд – площадка за провеждане на състезания по ловна стендова стрелба
 Трап – лов на животни заради тяхната кожа
 Трап – пасуване (пас), пропускане на обявяване (анонс) при наддаване за договора в играта на карти бридж, маневра за поставяне на капан за противниците
 Трап – специален тип континентален магматизъм, изтичане на базалт с огромен обем за геологично кратко време
 Трап – жаргонно име на транссексуална жена.